Cidade de Deus steht für:

 Cidade de Deus (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Cidade de Deus (Roman), Roman von Paulo Lins (1997)

Siehe auch:
 Stadt Gottes
 City of God